Osoby o tym nazwisku:
 Juuso Hietanen – fiński hokeista, olimpijczyk
 Matti Hietanen – fiński siatkarz
 Mikko Hietanen – fiński lekkoatleta
 Yrjö Hietanen – fiński kajakarz